Столичный может означать:
 Столичный — торговая марка кекса.
 Одно из названий салата Оливье.
 «Столичный» — остановочный пункт в Минске.
 Столичный — дивизион Национальной хоккейной лиги.
 Столичный — один из 17 регионов Филиппин и крупнейшая агломерация Филиппин.
 Столичный — округ Венесуэлы включающий столицу Венесуэлы — Каракас.
 Столичный — художественный музей в Пекине.
 «Столичный» — спорткомплекс, одна из спортивных арен Олимпийских игр 2008 года в Пекине.
 «Столичный» — коммерческий банк, первое название банковской структуры А. П. Смоленского.

См. также